Антон Анатольевич Ковалевский (; 2 февраля 1986, Магдебург, ГДР) — белорусский футболист, игравший на позиции вратаря.

Клубная карьера 
Играл за дубль «Нафтана» и «МТЗ-РИПО», а с 2008 года стал основным вратарем новополоцкого клуба. В 2009 году уступил место в основе Николаю Романюку и перешёл в «Витебск», где, однако, тоже не смог закрепиться. После играл за различные клубы, в 2012 году вместе с могилёвском «Днепром» стал победителем Первой лиги.

В феврале 2013 года подписал контракт с бобруйской «Белшиной». В «Белшине» стал вторым вратарем после Дмитрия Гущенко, но иногда появлялся и в стартовом составе. 19 октября 2013 года в матче с «Нафтаном» получил тяжелую травму в столкновении с Игорем Кривобоком, но вскоре вернулся в строй.

В январе 2014 года продлил контракт с бобруйским клубом. В сезоне 2014 чередовался в основном составе с Андреем Щербаковым. В конце июля того же года покинул бобруйский клуб.

В октябре 2014 года присоединился к перволиговой «Ислочи». Стал основным вратарем этого клуба, но по окончании сезона 2014 покинул «Ислочь». В 2015 году завершил карьеру, уехав работать на Камчатку.

Международная 
Был включен в состав молодёжной сборной Белоруссии, как запасной вратарь, на Молодёжный Чемпионат Европы 2009 в Швеции.

Достижения 
 Чемпион Первой лиги Белоруссии: 2012
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2008/09

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Партизан» Минск
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Ислочь»